Karl Gustavs kyrka kan syfta på:
 Karl Gustavs kyrka, Norrbotten –  en kyrkobyggnad vid Torne älv i Karungi
 Karl Gustavs kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i byn Karl Gustav i den del av södra Västergötland
 Carl Gustafs kyrka – en kyrkobyggnad i Karlshamns församling i Lunds stift